Kasa puede referirse a:

 Kasa, sombrero japonés.
 Kasa, artesano de Deir el-Medina en el Antiguo Egipto.
 Kasa-Vubu, municipio de la República Democrática del Congo.
 Joseph Kasa-Vubu (1910 o 1913 - 1969), primer presidente de la República Democrática del Congo.
 Justine Kasa-Vubu, política congoleña presidente del Movimiento de los Demócratas Congoleños.
 Reino de Kasa, reino dominante en la región de Baja Casamanza (ahora Senegal) a finales del siglo XV.